Gordaliza del Pino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gordaliza del Pino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Gordaliza del Pino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar